Syzygie (zu gr. syzygia ‚Zweigespann‘) bezeichnet:
 Syzygie (Astronomie), Winkelstellung von Himmelskörpern in der Astronomie
 Syzygie (Mathematik), in der Algebra ein n-Tupel von Polynomen
 Syzygie (Paarbeziehung), gegensätzliche Paarbeziehung mythischer Wesen
 Dipodie, Verbindung zweier Versfüße
 Das Zusammenhängen zweier Zellen bei der Paarung von Gregarinen, siehe Gregarinen#Fortpflanzung_und_Entwicklung

Siehe auch:
 Syzygium
 Syzygy